Eparchia di Beirut dei Caldei
Eparchia di Beirut dei Siri

Pagine correlate 
 Arcieparchia di Beirut